Overbrug is een buurtschap in de gemeente Helmond in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De buurtschap ligt ten noorden van Helmond aan de weg naar Aarle-Rixtel.

Buurtschap in Noord-Brabant
Geografie van Helmond